Динора:

 Динора — женское имя еврейского происхождения, распространено среди сефардских евреев.
 Динора — опера Дж. Мейербера (др. название «Плоэрмельский праздник»).